Рокфо́р-де-Корб'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 105 км на південний захід від Монпельє, 55 км на південний схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 421 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 989,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Рокфор-де-Корб'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рокфор-де-Корб'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од